Il doppio del torneo di tennis Dublin Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ugo Colombini e Paul Wekesa che hanno battuto in finale Ted Scherman e Peter Wright 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Ugo Colombini /  Paul Wekesa (Campioni)
 Doug Flach /  Ken Flach (primo turno)

 John Letts /  Gianluca Pozzi (quarti di finale)
 Russell Barlow /  Marc Rosset (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Dublin Challenger 1989